Ealhmund (auch Ealhmundus, Ealmundus, Ealmund, Ealgmund, Alcmundus, Alhmund) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Ealh- (=„Schutz, Haus, Tempel, Siedlung“) und -mund (=„Schutz, Vormund, Vormundschaft, Sicherheit, Königsfriede“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Ealhmund (Kent) König von Kent (779/784–784/785)
 Ealhmund (Hexham), Bischof von Hexham (767–780/781)
 Alcmund, northumbrischer Heiliger († um 800)
 Ealhmund (Winchester), Bischof von Winchester (801/803–805/814)
 Ealhmund (Glastonbury), Abt von Glastonbury (851–867)

Männlicher Vorname